Поставените под номер 8 Пабло Куевас и Луис Орна защитаваха титлата си, но загубиха на 1/8 финал от Игор Куницин и Дмитрий Турсунов.

Поставени тенисисти 
  Даниъл Нестор /  Ненад Зимонич (полуфинал)
  Боб Брайън /  Майк Брайън (полуфинал)
  Лукаш Длухи /  Леандер Паеш (шампиони)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулс (осминафинал)
  Бруно Соареш /  Кевин Юлиет (четвъртфинал)
  М. Фюрстенберг /  Марчин Матковски (2 кръг)
  Макс Мирни /  Анди Рам (1 кръг)
  Пабло Куевас /  Луис Орна (осминафинал)
  Лукаш Кубот /  Оливиер Марах (2 кръг)
  Марсело Мело /  Андре Са (1 кръг)
  Джеф Кьотци /  Джордан Кер (1 кръг)
  Франтишек Чермак /  Михал Мертинак (2 кръг)
  Стивън Хъс /  Рос Хътчинс (1 кръг)
  Рик де Фьост /  Ашли Фишър (осминафинал)
  Травис Парът /  Филип Полашек (2 кръг)
  Мартин Дам /  Робърт Линдщедт (1 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция